Са́нта-Мари́я-дей-Мира́коли (; ) — названия нескольких церквей в Италии. Может означать:
 Санта-Мария-дей-Мираколи — одна из двух церквей-близнецов, построенных между 1662 и 1679 годами на Пьяцца-дель-Пополо в Риме.
 Санта-Мария-дей-Мираколи — церковь в Венеции эпохи раннего Возрождения в районе Каннареджо.
 Санта-Мария-дей-Мираколи — сантуарий Святой Марии Чудес в городе Ночера-Инферьоре.